Majonica ist 

 eine ausgestorbene Pflanzengattung, siehe Majonica (Gattung)
der Name von
 Ernst Majonica (1920–1997), deutscher Politiker
 Rudolf Majonica (1939–2009), Autor und Fotograf